Арка́дия (для названий, переведённых с английского языка — Арке́йдия) — многозначный термин. Может означать:

Понятие в культуре 
 Аркадия (утопия) — утопический идеал, названный в честь древнегреческой исторической области; концепция недостижимой гармонии человека и природы.
 Et in Arcadia ego () — крылатое латинское изречение, служившее мотивом в живописи и литературе XVII—XIX веков.

Топоним 
 Аркадия (область Древней Греции) — историческая область Древней Греции.
 Аркадия (барония) — феодальное владение (баронство) в составе Ахейского княжества, существовавшее в XIII—XV веках примерно на месте исторической Аркадии.
 Аркадия — столица баронства Аркадия, после 1825 года — город Кипарисия.
 Аркадия (ном) — регион (ном), административная единица современной Греции.
 Аркадия (римская провинция) — римская провинция в северном Египте (после 386—640-е), названная в честь императора Аркадия.
 Австралия
 Аркейдия (Новый Южный Уэльс)
 Аркейдия (Квинсленд)
 Аркейдия (Виктория)
 Белоруссия
 Аркадия — деревня в Брестском районе Брестской области (с 2007 года — в составе города Брест).
 Зимбабве
  — пригород Хараре.
 Канада
 Аркейдия (Новая Шотландия)
 Польша
  — деревня в гмине Неборув, часть владения Елены Радзивилл, где разбит одноимённый парк.
 США
 Аркейдия (Аризона)
 Аркейдия — город в округе Лос-Анджелес, Калифорния.
 Аркейдия (Флорида)
 Аркейдия (Индиана)
 Аркейдия (Айова)
 Аркейдия (Канзас)
 Аркейдия (Луизиана)
 Аркейдия (Мэриленд)
 Аркейдия (Миссури)
 Аркейдия (Небраска)
 Аркейдия (Нью-Йорк)
 Аркейдия (Северная Каролина)
 Аркейдия (Огайо)
 Аркейдия (Оклахома)
 Аркейдия (Висконсин)
 Украина
 Аркадия — курортный район и пляж в Приморском районе Одессы.
 Аркадия — санаторий в Приморском районе Одессы.
 Аркадия — гостиница в Приморском районе Одессы.
 ЮАР
  — пригород Претории.

Сады и парки 
  — английский парк Елены Радзивилл, над созданием которого трудились Шимон Богумил Цуг, Ж.-П. Норблен де ла Гурден, Александр Орловский и Генрик Иттар.
 Аркадия — увеселительный сад в Новой деревне Санкт-Петербурга, принадлежавший И. Я. Сетову.
 Аркадия — развлекательный сад в Казани, существовавший с 1895 до 1930-х годов.
 Аркадия — парк в Риге, расположенный в центре левобережья Даугавы.
 Аркадия — парк в Одессе.
 Аркадия - парк в центре Астрахани, открыт с 1899 года.

Литература и искусство 
 «» — поэма Якопо Саннадзаро в жанре рыцарского романа (1480-е, опубликована в 1504).
 «Аркадия» — пасторальный роман Филипа Сидни (1577—1580, 1582—1586).
 «Аркадия» — пьеса Тома Стоппарда (1993).
 «Аркадия» — итальянское общество поэтов и любителей искусства, основанное в Риме в 1690 году.
 «В Аркадии проездом» — рассказ О. Генри из сборника «Голос большого города» (1908).
 Welcome to Arcadia — музыкальная композиция дуэта .

Кинематограф 
 «» — художественный фильм Оливии Сильвер (США, 2012).
 Аркадия — 15-й эпизод 6-го сезона сериала «Секретные материалы».

Игры 
 Arcadia 2001 — 8-разрядная игровая консоль второго поколения, выпущенная компанией Emerson Radio Corporation в 1982 году.
 Skies of Arcadia — видеоигра в жанре JRPG, разработанная компанией Overworks для консоли Dreamcast и изданная Sega в 2000 году.

Спорт 
 Аркадия — латвийский баскетбольный клуб.

Другие значения 
 (1020) Аркадия — астероид, открытый в 1924 году.
 «» — американский пароход, построенный в 1929 году.
 «Аркадия» — компания, основанная Аркадием Воложем и Аркадием Борковским.
 Arcadia Machine and Tool (AMT) — американская компания, выпускавшая огнестрельное оружие (1969—1999).
 Аркадия — сорт винограда.

См. также